Пфлигер, Жан Адам (Старший) (Jean Adam Pflieger, l’aîné; 1744—1801) — французский революционер из Альткирша, комиссар Конвента.
 Пфлигер, Жан Адам (Младший) (Jean Adam Pflieger le Jeune; 1775—1846) — французский политик, сын предыдущего.